Роман Гринберг:
 Гринберг, Роман Иосифович (род. 1982) — израильский боксёр-тяжеловес, чемпион мира.
 Гринберг, Роман Ихилевич (род. 1962) — австрийский эстрадный музыкант, хоровой дирижёр.
 Гринберг, Роман Николаевич (1893—1969) — русский и американский коммерсант, редактор, издатель.